Saros 154 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 19 juli 1917 t/m 25 augustus 3179. Deze serie duurt 1262 jaar en 37 dagen, bevat 71 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 19 t/m 89.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus